Aceasta este lista celor 707 de comune din departamentul  Côte-d'Or  din Franța.

(CAD) Communauté d'agglomération Dijonnaise, creată în 2000.

Cote-d'or